Абт () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Абт, Александр Викторович (род. 1976) — российский фигурист.
 Абт, Карл Фридрих (1733—1783) — немецкий актёр.
 Абт, Кристиан (род. 1967) — немецкий автогонщик.
 Абт, Теодор (род. 1947) — швейцарский юнгианский аналитик, аграрный социолог.
 Абт, Франц (1819—1885) — немецкий композитор.
 Абт, Феличита — немецкая актриса, супруга Карла-Фридриха.

Двойная фамилия 
 Абт-Нейферт, Нина Фердинандовна (1945—2018) — советская и российская оперная певица.

См. также 
 АБТ — Алабяно-Балтийский тоннель (Москва).
 ABT — Американский театр балета (Нью-Йорк).